

Cinema 
 The Big Noise – film del 1928 diretto da Allan Dwan
 The Big Noise – film del 1936 diretto da Frank McDonald
 Il grande botto (The Big Noise) – film del 1944 diretto da Malcolm St. Clair

Musica 
 The Big Noise – album dei Blue Blud del 1989